L'Armée des ombres (1943) roman de Joseph Kessel ;
 L'Armée des ombres (1969), film français de Jean-Pierre Melville ;
 L'Armée des ombres (2003),  de la saison 7 de Buffy contre les vampires ;
 L'Armée des ombres (2006),  de la saison 2 de Doctor Who ;
 L'Armée des ombres (2012),  studio du groupe français Mass Hysteria.